Junacas bezeichnet:
 Junacas Norte, Ortschaft im Municipio Tarija, Bolivien
 Junacas Sur, Ortschaft im Municipio Tarija, Bolivien
 Kanton Junacas, Verwaltungseinheit im Municipio Tarija, Bolivien